Сэр Стюарт Филип Милнер-Берри (, 20 сентября 1906, Лондон — 25 марта 1995, там же) — английский шахматист, шахматный журналист и писатель.

Биография 
Родился в лондонском пригороде Хендон. Был вторым из шести детей школьного учителя Эдуарда Леопольда Милнера-Берри (умер в 1917 году) и его жены Эдит Мэри.

Рано проявил себя как талантливый шахматист. В 1923 году выиграл юношеский чемпионат Великобритании.

Учился сначала в Челтенхеме, потом в Тринити-колледже в Кембридже. За отличную учебу получил право на стипендию. Входил в шахматную сборную Кембриджа. Во время учебы в Кембридже подружился с другим известным английским шахматистом К. Александером. В эти годы много занимался составлением шахматных головоломок.

После окончания университета в период с 1929 по 1938 гг. работал на Лондонской фондовой бирже. С 1938 по 1945 гг. был шахматным обозревателем газеты «The Times» (на этой должности его сменил Г. Голомбек).

Во время Второй мировой войны работал в Блетчли-парке под руководством А. Тьюринга. С 1943 года был начальником «Коттеджа № 6», подразделения, которое отвечало за расшифровку немецких радиограмм, зашифрованных с помощью машинки «Энигма». Был одним из четырех ведущих шифровальщиков Блетчли-парка (их работа финансировалась по прямому распоряжению У. Черчилля).

После войны работал в казначействе, в министерстве здравоохранения, позже — в Британской системе наград.

В 1947 году женился на Тельме Теннант Уэллс. Имел сына и двух дочерей.

Был награжден Орденом Британской Империи (1946), Орденом Бани (1962) и Королевским Викторианским орденом (1975).

В 1970—1973 гг. был президентом Британской шахматной федерации.

Умер 25 марта 1996 года в больнице Луишем в одноименном боро Лондона.

Вклад в теорию дебютов 
Ввел в практику вариант 1. d4 Кf6 2. c4 e6 3. Кc3 Сb4 4. Фc2 Кc6 с последующим Фе7, d6 и е5 в защите Нимцовича (позже разработан М. Е. Таймановым), гамбитный вариант 1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Кc6 5. Кf3 Фb6 6. Сd3 cd 7. cd Сd7 8. 0—0!? К:d4 9. К:d4 Ф:d4 10. Кc3 во французской защите, вариант 1. e4 e5 2. Кf3 Кf6 3. К:e5 d6 4. Кf3 К:e4 5. Фe2 Фe7 6. d3 Кf6 7. Сg5 Кbd7 в русской партии.

Спортивные результаты

Ссылки 
 Партии Ф. Милнера-Берри в базе Chessgames
 Личная карточка Ф. Милнера-Берри на сайте 365Chess

Примечания 

Шахматисты Великобритании
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)